Qualité de ce qui n'a pas de manque, qui est total voire exhaustif.
 En mathématiques, on dit d'un objet qu'il est complet pour exprimer que « rien » ne peut lui être ajouté, en un sens qui doit être précisé dans chaque contexte : voir complétude, et, par exemple, mesure complète, espace complet ou treillis complet (ensemble ordonné).
 En informatique théorique, un problème est complet pour une classe de complexité, si (de façon informelle) tous les problèmes de la classe sont "plus faciles".
 Dans la mode masculine, le terme complet (ou complet-veston) désigne un vêtement constitué d'une veste et d'un pantalon parfois d'un gilet.
 pain complet et farine complète
 Dans le jargon équestre, le complet désigne le concours complet d'équitation.

Voir aussi